

Radio 
 Rete Azzurra – denominazione di Rai Radio 1 dal 1946 al 1951
 Rete Radio Azzurra – radio di Montichiari (BS) 
 Radio Azzurra 88 Rete Liguria – radio di Santo Stefano d'Aveto (GE)

Televisione 
 Rete Azzurra – tv locale abruzzese
 Rete Azzurra – tv locale calabrese
 Rete Azzurra – tv locale veneta